Камиллери (; ) — фамилия, широко распространённая на Мальте и в меньшей степени в Италии (преимущественно на Сицилии).

Известные носители 

Андреа Камиллери (1925—2019) — итальянский режиссёр, сценарист и писатель
Антуан Камиллери (род. 1965) — Ватиканский дипломат
 (род. 1961) — британский кинорежиссёр
Винченцо Камиллери (род. 1992) — итальянский футболист
Генри Камиллери (1933—2015) — мальтийский шахматист.
 Давина Камиллери (Davina Camilleri), более известна как  — Гибралтарская теле- и радиоведущая
 (род. 1953) — мальтийский футболист
 (род. 1948) — австралийский певец, композитор и музыкант
 (род. 1944) — мальтийско-австралийский философ
 (род. 1974) — мальтийский футболист
 — валлийский регбист
 — мальтийский адвокат
 (род. 1970) — австралийская спортсменка, игрок в сквош
 (род. 1955) — председатель Совета директоров и CEO компании Philip Morris International
 Маргарет Камиллери (род. 1984), творческий псевдоним Морена — мальтийская певица
 (1906—1973) — мальтийский философ, теолог и мистик
 (1918—1946) — итальянский политик
 (род. 1971) — австралийский астроном
 (род. 1958) — мальтийский музыкант
 (род. 1988) — мальтийский футболист
 (род. 1936) — американский борец
 (род. 1950) — журналист и писатель
 (род. 1951) — католический епископ Комаягуа (Гондурас)
 (род. 1921) — итальянский писатель, поэт и переводчик
 (род. 1968) — мальтийский футболист
 — мальтийский ватерполист
Терри Камиллери (род. 1974) — мальтийский снукерный рефери
 (род. 1949) — австралийский актёр
 (род. 1945) — мальтийский футболист
 (род. 1991) — австралийская футболистка
 (1931—2009) — мальтийский композитор